Dans l’univers imaginaire de Faucongris (utilisé pour le jeu de rôle Donjons et Dragons), Éhlonna est la déesse des forêts, des bois, de la fertilité, de la faune et de la flore. Elle fait également partie du panthéon par défaut de la  de Donjons et Dragons. Éhlonna est connue des elfes sous le nom d’Éhlénestra. Son symbole est une licorne rampante ou une corne de licorne.

Histoire éditoriale

Règles avancées de Donjons et Dragons,  (1977-1988) 
La première description d’Éhlonna pour le jeu de rôle Donjons et Dragons se trouve dans un article de Gary Gygax intitulé « The Deities and Demigods of the World of Greyhawk », paru dans le numéro 68 du magazine Dragon. Éhlonna fut par la suite détaillée dans le World of Greyhawk Fantasy Game Setting, puis dans Greyhawk Adventures.

Règles avancées de Donjons et Dragons,  (1989-1999) 
Éhlonna est l’une des divinités décrites dans la boîte From the Ashes de la campagne de Faucongris, et dans le supplément Greyhawk : L’Aventure commence.

Son rôle dans la cosmologie de Planescape est détaillé dans le livre On Hallowed Ground. Dans le supplément Warriors of Heaven, elle est décrite comme l’une des divinités du Bien que peuvent servir les célestes.

Donjons et Dragons, édition 3.0 (2000-2002) 
Éhlonna est l’une des divinités décrite dans le Manuel des Joueurs 3.0. Son rôle dans la  du décor de campagne est défini dans l’Atlas de Greyhawk. Elle est également détaillée dans le Manuel des Plans et dans le supplément Dieux et Demi-dieux.

Donjons et Dragons, édition 3.5 (2003-2007) 
Éhlonna fait toujours partie de l’édition révisée du Manuel des joueurs 3.5 ; son clergé est détaillé dans le Codex Divin.

Description 
Parfois dépeinte comme une elfe, parfois comme une humaine, Éhlonna est souvent associée aux licornes et autres créatures sylvestres. Sous sa forme humaine, c’est une femme aux cheveux sombres et aux yeux d’un bleu profond, mais lorsqu’elle s’incarne sous l’apparence d’Éhlénestra, elle a la chevelure d’or et les yeux violets saisissants d’une jeune fille elfe; sa vêture peut aussi bien être la tenue pratique d’un rôdeur que la riche robe d’une princesse elfe. Elle possède un arc long qui touche toujours sa cible. Sous son aspect humain, elle peut contrôler les chevaux, tandis que sous l’aspect d’Éhlénestra, elle commande aux licornes.

Relations 
Éhlonna connaît une intense rivalité avec Obad-Haï. Là où Éhlonna, qui est bonne neutre, défend la beauté et la bonté d’une nature intacte, Obad-Haï, qui est neutre absolu considère la nature comme de l’énergie sous sa forme la plus pure, impartiale et sans concession dans tous ses aspects. Éhlonna est l’ennemie de Karaan, qui représente le côté obscur de la nature. Elle entretient des relations amicales avec la Seldarine ainsi qu’avec la plupart des divinités d’alignement bon et est alliée à Atroa. Elle est servie par un planétaire du nom de Novalée.

Royaume 
Au plus profond de la strate de Krigala, dans les Terres des bêtes, se trouve le Bosquet des Licornes, un royaume qu’Éhlonna partage avec la déesse Mailikki qui a la même tournure d’esprit qu’elle. Le Bosquet trône à la base d’un amas d’immenses séquoias qui forment une cathédrale naturelle pour ceux qui se trouvent sous la canopée. Les branches les plus basses des arbres sont à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol, de façon que les créatures dotées d’ailes puissent voler dans le temple d’Éhlonna sans difficulté.

Ceux qui résident dans le royaume d’Éhlonna vivent en harmonie avec les arbres et les animaux, de même qu'avec les créatures sauvages qui les laissent en paix. Les créatures pensantes des Terres des bêtes adorent Éhlonna et font en sorte qu’elle soit au courant de ce qui se passe loin de son domaine. Comme son nom l’indique, le Bosquet attire des groupes de licornes ; de plus, Éhlonna a à son service des hardes de bariaures. Le Bosquet n’étant pas très éloigné du royaume de Skerrit, on trouve aussi bien des centaures suppliants dans le royaume d’Éhlonna que des licornes dans celui de Skerrit.

Tous les sorts lancés par les rôdeurs dans le Bosquet des Licornes sont améliorés, en particulier ceux qui créent de la nourriture ou de l’eau qui se révèlent exceptionnellement fructueux. Éhlonna et Mailikki ont le pouvoir de procéder à d’autres altérations aux règles de la magie à l’intérieur de leur royaume, si elles le désirent.

Dogme 
Éhlonna enseigne que les animaux et les plantes des forêts sont des dons qu’il ne faut pas voler. Elle est souvent la déesse choisie par les rôdeurs et les druides, et s’oppose aux chasseurs et à ceux qui dévastent la terre pour le plaisir ou le profit.

Adorateurs 
Éhlonna est la protectrice de toutes les créatures d’alignement bon qui vivent dans les forêts. Elle est vénérée entre autres par les chasseurs, les trappeurs, les forestiers, les rôdeurs et les bûcherons, les brownies, les elfes, les gnomes et les halfelins ressentent une empathie particulière pour Éhlonna des Forêts, l’aideront volontiers.

Le culte d’Éhlonna est centré sur la région qui va de la Côte Sauvage aux États d’Ulek et des Collines Kron à la mer. Elle fait partie des divinités vénérées à Âprebaie.

Clergé 
Les prêtres d’Éhlonna/Éhlénestra portent des robes vert pâle et utilisent l’arc long. Chaque clerc d’Éhlonna choisit une variété de plante à laquelle il portera une attention particulière; il doit veiller à ce que l’espèce dont il a la charge prospère et que ses propriétés soient respectées par les gens ordinaires. Les clercs d’Éhlonna ont souvent sur eux des graines de leur plante élective lorsqu’ils voyagent.

Temples 
Même s’il existe de modestes autels dans certains villages, les temples d’Éhlonna sont le plus souvent des cabanes camouflées dans un décor sylvestre.

Rituels 
Les offices religieux en l’honneur d’Éhlonna ont lieu si possible dans la forêt et font appel à des récipients de corne et de bois, à des cornemuses et des flûtes, ainsi qu’à diverses herbes. Les prières habituelles à la déesse font référence à au moins deux aspects positifs de la forêt. Les cérémonies mettent en jeu les différents aspects de la fertilité et il arrive que les enfants participent aux plus innocentes d’entre elles.

Artefacts et objets magiques associés 
Un certain nombre d’objets magiques sont associés à Éhlonna.
 L’Armure des Feuilles Mortes : Éhlonna créa cette armure et l’offrit à Obad-Haï à une époque où leurs relations étaient bien plus chaleureuses.
 Le Sac de Graines d’Éhlonna : Cet objet contient six glands, d’apparence ordinaire; lorsqu’on les laisse tomber sur le sol, ils deviennent un tréant, un mur d’épines ou une grenade.
 Les Flèches du Rapace : Ces cinq flèches obtinrent le statut de reliques lorsqu’Éhlonna les utilisa pour tuer un dragon vert vénérable. Chaque flèche revient dans son carquois après avoir été tirée.

Sources 
 Brown, Anne. Greyhawk : Guide du Joueur (TSR, 1998).
 Conforti, Steven, ed. Living Greyhawk Official Listing of Deities for Use in the Campaign, version 2.0 (Wizards of the Coast, 2005) (lire en ligne).
 Findley, Nigel, Greyspace (TSR, 1992).
 Gygax, Gary et Frank Mentzer, Le Temple du mal élémentaire (TSR, 1985).
 Living Greyhawk, journal  : « Gods of Oerth ».

Notes et références 

Divinité de Donjons et Dragons
Greyhawk